L'édition 2010-2011 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 se joue du  au . Le championnat regroupe 12 clubs. L'US Coutras remporte cette édition 2010-2011 du championnat de France de N1 devant Saint-Omer à la différence particulière de buts car Coutras a battu deux fois les nordistes en Championnat

Équipes 

Promus de N2
 ASTA Nantes

Règlement 
En fin de saison, en cas d'égalité de point entre deux équipes, celles-ci sont départagées au goal average particulier sur les deux confrontations.

Résultats

Classement 

|valign="top"|

|}

Leader journée par journée

Classement des buteurs 
Classement des 10 meilleurs buteurs du championnat.

Références 

 Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)

2011
Rink hockey en 2010
Rink hockey en 2011
Rink hockey M1